John Martin (brouwerij), een bierproducent
 John Martin (politicus), gouverneur van Georgia (1730-1786)
 John Martin (schilder), een Engelse schilder (1789-1854)
 John Martin (Amerikaans coureur), een Amerikaanse autocoureur (1939-2019)
 John Martin (musicus), een Schotse folkviolist -en zanger (*1953)
 John Martin (coureur), een Australische autocoureur (Formule 3, Formule Ford, A1GP) (*1984) 
 John Martin (scheidsrechter), een Engels voetbalscheidsrechter
 John Martin (zanger), een Zweeds zanger, bekend van werk met Swedish House Mafia
 Dr. John Martin, een personage uit de televisieserie Beverly Hills, 90210

Zie ook
 John Martyn